Пе́терсен () — фамилия датского происхождения.
 Петерсен, Арвид — датский кёрлингист.
 Петерсен, Боги (род. 1979) — фарерский футболист.
 
 Петерсен, Вольфганг (1941—2022) — немецкий и американский режиссёр, сценарист и продюсер.
 Петерсен, Генрих (1904—1945) — штандартенфюрер СС.
 Петерсен, Генрих (подводник) (1902—1963) — немецкий подводник. 
 Петерсен, Евгений (1836—1919) — секретарь Германского археологического института в Риме, ранее профессор в Дерпте.
 Петерсен, Иван Фёдорович (1783—1875) — русский генерал, участник Наполеоновских войн, губернатор Омской области.
 Петерсен, Иоанн (ум. 1552) — голштинский летописец XVI века.
 Петерсен, Йегван (род. 1955) — фарерский футболист.
 Петерсен, Йозеф (1881—1973) — датский писатель и спортсмен.
 Петерсен, Йоухан (род. 1992) — фарерский футболист.
 Петерсен, Йоханнес (?—?) — датский шахматист.
 Петерсен, Карин (1945—1982) — французская актриса.
 Петерсен, Майк (род. 1965) — австралийский футболист, тренер
 Петерсен, Марита (1940—2001) — фарерский политический и государственный деятель. 
 Петерсен, Марлис (род. 1968) — немецкая оперная и концертная певица.
 Петерсен, Нильс Кнудсен (1885—1961) — датский гимнаст. 
 Петерсен, Нильс (род. 1988) — немецкий футболист.
 Петерсен, Оскар Владимирович (1849—1919) — российский учёный-медик, венеролог, дерматолог.
 Петерсен, Отто (род. 1995) — фарерский футболист.
 Петерсен, Павел Леонтьевич (1831—1895) — российский пианист и музыкальный педагог.
 Петерсен, Пет (1941—1980) — нидерландский футболист. 
 Петерсен, Петур (род. 1999) — фарерский футболист.
 Петерсен, Уильям (род. 1953) — американский актёр и продюсер.
 Петерсен, Филип (1870—1940) — норвежский конькобежец.
 Петерсен, Финн (род. 1940) — датский шахматист.
 Петерсен, Фредерик (1759—1825) — норвежский художник-портретист.
 Петерсен, Фруйи (род. 2003) — фарерский футболист.
 Петерсен, Харальд Альфред (более известен как Харальд Бергстедт; 1877—1965) — датский писатель.
 Петерсен, Хенри (1900—1949) — датский легкоатлет и гимнаст.
 Петерсен, Хьялмар (, 1890—1968) — американский политик, 23-й губернатор Миннесоты.
 Петерсен, Эллен Доррит (род. 1975) — норвежская актриса.
 Петерсен, Юлиус (1839—1910) — датский математик.
 Петерсен, Юлиус (1878—1941) — немецкий литературовед.
 
 Петерсен, Ян Бо (род. 1970) — датский велогонщик.
 Петерсен, Янн (род. 1984) — фарерский футболист.

Составные фамилии 
 Петерсен-Шмидт, Рикке (род. 1975) — датская гандболистка.

См. также 
 Петерсен-Мозжухина, Агнес — датская киноактриса.
 Петерсенс, Леннарт аф (1913—2004) — шведский фотограф
 Фаренкрог-Петерсен, Йорн-Уве — немецкий клавишник и композитор.